Varadouro (João Pessoa), bairro
Varadouro (Olinda), bairro 
Baía do Varadouro, nos Açores

Desambiguações de topônimos